Chris Burton  – cavaliere australiano
 Chris Burton  – chitarrista, membro dei Paramaecium
 Kris Burton  – rugbista a 15 italiano